Die Open Castilla y León – Villa de El Espinar 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2016 in Segovia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Segovia